geografie
 Drimmelen (gemeente)
 Drimmelen (plaats)
 Oud-Drimmelen
Nederlandse personen
 Saskia van Drimmelen, mode-ontwerpster